Quipapá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Quipapá (ort), Pernambuco, 
 Quipapá (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar